Спикс () — многозначный термин:

Фамилия 
 Спикс, Иоганн Баптист фон (1781—1826) — немецкий естествоиспытатель, ботаник и зоолог.
 Спикс, Джон (1859—1945) — американский политик.
 Спикс, Олей (1874—1948) — американский композитор, автор песен религиозного характера.
 Спикс, Михаэль (род. 1977) — американский исполнитель в жанре R&B.

Топоним 
 Спикс — деревня с населением около 60 человек (невключённая территория) в США, штат Техас.
 Спикс — залив на Тасмании.

См. также 
 Спик